Horodyschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gorodischtsche) ist der Name vieler Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche, siehe Horodyschtsche

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk, siehe Horodyschtsche (Perewalsk)

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Horodyschtsche (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Horodyschtsche (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa, siehe Horodyschtsche (Bila Zerkwa)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil, siehe Horodyschtsche (Boryspil)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Bilowodsk, siehe Horodyschtsche (Starobilsk, Bilowodsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Markiwka, siehe Horodyschtsche (Starobilsk, Markiwka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Horodyschtsche (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Horodyschtsche (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Horodyschtsche (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy, siehe Horodyschtsche (Tschornuchy)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, Stadtgemeinde Beresne, siehe Horodyschtsche (Riwne, Beresne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Horodyschtsche (Sarny)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez, siehe Horodyschtsche (Korez)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, Landgemeinde Bila Krynyzja, siehe Horodyschtsche (Riwne, Bila Krynyzja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Horodyschtsche (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Nowohrad-Wolynskyj, siehe Horodyschtsche (Nowohrad-Wolynskyj)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Nowohujwynske, siehe Horodyschtsche (Schytomyr, Nowohujwynske)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Wyssoke, siehe Horodyschtsche (Schytomyr, Wyssoke)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Tschudniw, siehe Horodyschtsche (Tschudniw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Horodyschtsche (Nedryhajliw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa, siehe Horodyschtsche (Kosowa)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Horodyschtsche (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Horodyschtsche (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop, siehe Horodyschtsche (Korop)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Horodyschtsche (Mena)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Horodyschtsche (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Horodyschtsche (Lityn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka, siehe Horodyschtsche (Pischtschanka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Horodyschtsche (Kiwerzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Horodyschtsche (Kowel)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, Landratsgemeinde Bajiw, siehe Horodyschtsche (Luzk, Bajiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, Landratsgemeinde Horodyschtsche, siehe Horodyschtsche (Luzk)

Siehe auch
 Gorodischtsche